Moiesi – abitanti di Moio de' Calvi
Moiesi – abitanti di Moio della Civitella
Moiesi – abitanti di Mojo Alcantara